Кубок Радянської України з футболу — вісім розіграшів офіційного турніру за олімпійською схемою, в якому брали участь усі найсильніші клуби УРСР.

Історична довідка 
Впродовж 1936—1991 років розігрувався Кубок УРСР з футболу. Від кінця 1940-х у змаганні почали брати участь виключно команди нижчої ліги. Однак вісім сезонів — у 1936, 1937, 1938, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 роках — за перемогу в турнірі боролися топ-клуби республіки. На Конгресі ФФУ, котрий відбувся в червні 2017-го, ініціативна група істориків та статистиків запропонувала керівникам національного футболу визнати ці вісім розіграшів передвістям сучасного Кубка України. Для того, щоб уникнути плутанини, ініціативна група запропонувала розрізняти два поняття — «Кубок Радянської України» за участі провідних команд республіки та «Кубок УРСР» за участі клубів нижчої ліги.

Турніри

1936 рік 
 8 команд (11.05–24.06).
 Офіційна назва: Весняна першість УСРР.
 Специфіка: рішення про організацію поєдинків та загальну структуру ухвалили 20-21 квітня на пленумі Всеукраїнської футбольної секції; за пізнішим свідченням судді Івана Миронова, турнір не завершили, адже план передбачав розподіл місць із першого по восьме.

 Перше коло
 11.05. ХПЗ (Харків) — «Локомотив» (Київ) — 0:1
 12.05. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Дніпропетровськ) — 5:2
 12.05. «Стахановець» (Горлівка) — «Динамо» (Одеса) — 2:3
 12.05. «Динамо» (Харків) — Завод ім. Леніна (Дніпропетровськ) — 0:2
 1/2 фіналу
 18.05. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Київ) — 2:1
 18.05. «Динамо» (Одеса) — Завод ім. Леніна (Дніпропетровськ) — 1:0
 Втішувальні ігри
 18.05. «Динамо» (Дніпропетровськ) — ХПЗ (Харків) — 3:1
 18.05. «Стахановець» (Горлівка) — «Динамо» (Харків) — +:– /відмова/
 Фінал
 24.06. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 6:0

1937 рік 
 39 команд (24.04–18.05).
 Офіційна назва: Кубок / Весняна першість УРСР.
 Специфіка: газети майже одночасно змінили назву змагання посередині квітня, відтак з'явилася версія, нібито це сталося через побоювання, що завод, який виготовляв приз колективу-переможцю, не встигне до строку; на фінал київське «Динамо» вийшло в салатових футболках.

 Перше коло
 24.04. «Динамо» (Чернігів) — Комуна ім. Балицького (Прилуки) — 3:1
 24.04. «Динамо» (Кривий Ріг) — «Локомотив» (Ясинувата) — –:+ /рахунок 4:3 анульований/
 24.04. «Спартак» (Вінниця) — «Динамо» (Могилів-Подільський) — 3:0
 24.04. «Локомотив» (Дніпропетровськ) — Завод ім. Лібкнехта (Дніпропетровськ) — 3:1
 24.04. «Сталінець» (Харків) — Завод ім. Петровського (Харків) — 4:1
 24.04. «Здоров'я» (Харків) — «Локомотив» (Харків) — 3:2
 25.04. «Вимпел» (Київ) — «Зеніт» (Київ) — 2:3
 Друге коло
 26.04. «Сталь» (Дніпропетровськ) — «Локомотив» (Київ) — 3:2
 26.04. ХТЗ (Харків) — «Локомотив» (Одеса) — 9:1
 26.04. «Динамо» (Одеса) — «Крила Рад» (Запоріжжя) — 4:1
 27.04. Завод Кінап (Одеса) — «Динамо» (Київ) — 2:4
 27.04. «Динамо» (Чернігів) — «Сільмаш» (Харків) — 1:4
 27.04. Завод ім. Марті (Миколаїв) — «Здоров'я» (Харків) — 3:0
 27.04. Завод ім. Орджонікідзе (Краматорськ) — «Зеніт» (Київ) — 3:0
 27.04. Завод ім. Ворошилова (Ворошиловськ) — «Динамо» (Дніпропетровськ) — 1:2
 27.04. «Зеніт» (Сталіно) — «Спартак» (Харків) — 1:2
 27.04. «Стахановець» (Серго) — «Локомотив» (Ясинувата) — +:– /неявка або відмова/
 27.04. «Локомотив» (Запоріжжя) — Завод ім. Комінтерну (Харків) — 5:2
 27.04. «Дзержинець» (Ворошиловград) — УБЧА (Київ) — 3:1
 27.04. «Локомотив» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Харків) — 1:3
 27.04. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — Завод ім. Фрунзе (Костянтинівка) — 2:1
 27.04. «Сталінець» (Харків) — «Спартак» (Київ) — 1:3
 28.04. «Спартак» (Вінниця) — «Стахановець» (Сталіно) — 0:3
 Третє коло
 02.05. Завод ім. Марті (Миколаїв) — «Динамо» (Київ) — 3:4
 02.05. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Динамо» (Одеса) — 0:4
 02.05. «Динамо» (Дніпропетровськ) — ХТЗ (Харків) — 3:2
 02.05. «Спартак» (Харків) — «Стахановець» (Серго) — 4:0
 02.05. «Стахановець» (Сталіно) — «Дзержинець» (Ворошиловград) — 2:1
 02.05. «Динамо» (Харків) — «Сталь» (Дніпропетровськ) — 4:1
 02.05. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Спартак» (Київ) — 3:6
 03.05. «Сільмаш» (Харків) — Завод ім. Орджонікідзе (Краматорськ) — 1:2
 1/4 фіналу

 06.05. Завод ім. Орджонікідзе (Краматорськ) — «Динамо» (Київ) — 0:1
 06.05. «Динамо» (Одеса) — «Стахановець» (Сталіно) — 3:1
 06.05. «Динамо» (Дніпропетровськ) — «Спартак» (Харків) — 4:2
 06.05. «Динамо» (Харків) — «Спартак» (Київ) — 3:1
 1/2 фіналу

 12.05. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Дніпропетровськ) — 8:0
 14.05. /Київ/ «Динамо» (Одеса) — «Динамо» (Харків) — 2:0
 Фінал
 18.05. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 4:2

1938 рік 
 16 команд (24.05–15.10).
 Офіційна назва: Кубок УРСР.
 Специфіка: остаточне рішення про перейменування турніру ухвалили на республіканській конференції з футболу, котра відбулася другого весняного місяця; самому ж розіграшу передували короткочасні зональні змагання в рамках Кубка Союзу.

 Переможці зональних турнірів
 I зона (Харківська): «Здоров'я» (Харків), «Локомотив» (Харків)
 II зона (Київська): «Локомотив-2» (Київ), «Динамо-2» (Київ)
 III зона (Одеська): «Динамо» (Миколаїв), «Харчовик» (Одеса)
 IV зона (Дніпропетровська): «Спартак» (Дніпропетровськ), «Локомотив» (Запоріжжя)
 V зона (Донбаська): «Авангард» (Краматорськ), «Сталь» (Костянтинівка)
 1/8 фіналу
 24.05–13.06. «Динамо» (Одеса) — «Локомотив-2» (Київ) — 3:1 /опротестований/, 3:1
 24.05. «Динамо» (Миколаїв) — «Спартак» (Дніпропетровськ) — 2:1
 25.05. «Авангард» (Краматорськ) — «Сільмаш» (Харків) — 0:5
 25.05. «Спартак» (Харків) — «Динамо-2» (Київ) — –:+ /відмова/
 30.05. «Сталь» (Костянтинівка) — «Харчовик» (Одеса) — 2:0
 31.05. «Стахановець» (Сталіно) — «Локомотив» (Запоріжжя) — 6:1
 02.06. «Локомотив» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 3:2
 17.06. «Динамо» (Київ) — «Здоров'я» (Харків) — 4:1
 1/4 фіналу
 11.06. «Динамо-2» (Київ) — «Сталь» (Костянтинівка) — 2:3
 15.06. «Локомотив» (Київ) — «Сільмаш» (Харків) — 4:3
 26.06. «Динамо» (Одеса) — «Динамо» (Миколаїв) — 2:2 /опротестований/
 21.07. «Динамо» (Миколаїв) — «Динамо» (Одеса) — 1:2
 09.08. «Динамо» (Київ) — «Стахановець» (Сталіно) — 3:2
 1/2 фіналу
 12.09. «Сталь» (Костянтинівка) — «Локомотив» (Київ) — 2:4
 12.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 4:0
 Фінал
 15.10. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Київ) — 3:1

1944 рік 
 34 команди (05.09–15.10).
 Офіційна назва: Кубок / Келих УРСР.
 Специфіка: 6 вересня ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про проведення розіграшу Келиха України з футболу по областях»; на думку історика Анатолія Коломійця, міні-турнір замість півфіналів і фіналу був компенсацією за скасований через брак часу республіканський чемпіонат.

 Перше коло
 05.09. «Спартак» (Львів) — «Динамо» (Львів) — 1:2
 10.09. «Динамо» (Ворошиловград) — «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — 6:4
 10.09. «Сталь» (Маріуполь) — ВЧ (Ворошиловград) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 10.09. «Суднобудівельник» (Миколаїв) — «Водник» (Херсон) — 5:2
 10.09. «Сільмаш» (Кіровоград) — «Динамо» (Одеса) — 1:11
 10.09. «Сталь» (Дніпропетровськ) — «Авангард» (Дружківка) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 10.09. «Сталь» (Кривий Ріг) — Завод ім. Лібкнехта (Дніпропетровськ) — 1:4
 10.09. «Спартак» (Полтава) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 1:5
 10.09. «Спартак» (Житомир) — «Спартак» (Київ) — 3:0
 10.09. «Динамо» (Суми) — «Динамо» (Харків) — 2:3
 …09. «Сталь» (Ворошиловськ) — «Локомотив» (Ясинувата) — ?:?
 …09. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Спартак» (Дніпропетровськ) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 …09. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Динамо» (Дніпропетровськ) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 …09. «Сталь» (Костянтинівка) — «Зеніт» (Сталіно) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 …09. «Локомотив» (Артемівськ) — «Сталь» (Макіївка) — ?:?
 Друге коло
 17.09. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Сталь» (Дніпродзержинськ) — 5:2
 17.09. «Сталь» (Маріуполь) — «Локомотив» (Харків) — 1:7
 17.09. «Спартак» (Житомир) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 0:8
 17.09. «Динамо» (Ворошиловград) — «Сталь» (Костянтинівка) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 Третє коло
 24.09. «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — «Сталь» (Дніпропетровськ) — 3:1
 24.09. «Динамо» (Одеса) — «Суднобудівельник» (Миколаїв) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 25.09. «Динамо» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 0:1
 25.09. «Локомотив» (Харків) — «Динамо» (Ворошиловград) — 11:0
 26.09. «Динамо» (Харків) — «Локомотив» (Запоріжжя) — 0:1
 Четверте коло
 01.10. «Динамо» (Одеса) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 4:2
 01.10. «Динамо» (Чернівці) — «Стахановець» (Сталіно) — 2:5
 01.10. «Локомотив» (Харків) — «Локомотив» (Запоріжжя) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 Фінальний турнір
 08.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 2:0
 …10. /Київ/ «Стахановець» (Сталіно) — «Локомотив» (Харків) — 2:2
 11.10. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 1:0
 …10. /Київ/ «Динамо» (Одеса) — «Стахановець» (Сталіно) — 1:0
 14.10. «Динамо» (Київ) — «Стахановець» (Сталіно) — 1:0
 15.10. /Київ/ «Локомотив» (Харків) — «Динамо» (Одеса) — 2:0

 Додаткова гра
 17.10. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 2:0

1945 рік 
 38 команд (27.09–08.11).
 Офіційна назва: Кубок УРСР.
 Специфіка: через те, що преса дуже скупо висвітлювала змагання, «білих плям» цього року особливо багато, тож із заявлених команд-учасниць у газетах-архівах знайдено відомості про 32; очевидці зазначали, що фіаско києводинамівців зумовила погана комплектація складу.

 Ігри турніру
 …… «Динамо» (Чернівці) — (Кам'янець-Подільський) — в: п
 …… «Динамо» (Чернівці) — «Локомотив» (Тернопіль) — в: п
 Перше коло
 27.09. «Спартак» (Херсон) — «Суднобудівельник» (Миколаїв) — 3:3
 27.09. (Вінниця) — (Житомир) — 6:0
 …09. «Динамо» (Львів) — ? — в: п
 Друге коло
 07.10. (Суми) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 1:2
 07.10. «Сталь» (Дніпропетровськ) — «Динамо» (Ворошиловград) — 4:3
 07.10. «Спартак» (Херсон) — «Сільмаш» (Кіровоград) — 2:1
 07.10. «Локомотив» (Ясинувата) — «Сталь» (Дніпродзержинськ) — 4:1
 07.10. (Вінниця) — (Тернопіль) — 0:3
 07.10. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Будівельник» (Кривий Ріг) — 3:0
 07.10. «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — «Сталь» (Костянтинівка) — 5:0
 07.10. ВПС КВО (Київ) — «Спартак» (Львів) — +:– /неявка/
 07.10. «Динамо» (Львів) — «Спартак» (Дрогобич) — 9:0
 07-08.10. «Авангард» (Краматорськ) — «Динамо» (Харків) — 3:3, 3:2
 08.10. (Станіслав) — «Динамо» (Луцьк) — 4:0
 Третє коло
 14.10. «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — ВПС КВО (Київ) — 2:0
 14.10. «Динамо» (Львів) — (Станіслав) — 6:0
 14.10. «Сталь» (Дніпропетровськ) — «Авангард» (Краматорськ) — 4:0
 14.10. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Стахановець» /Трест «Сталінвугілля»/ (Сталіно) — 4:0
 14-15.10. «Спартак» (Херсон) — «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — 0:0, 0:2
 Четверте коло
 21.10. «Динамо» (Київ) — «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — 2:0
 21.10. «Сталь» (Маріуполь) — «Сталь» (Дніпропетровськ) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 21.10. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Динамо» (Львів) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 25.10. «Локомотив» (Харків) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 7:0
 1/4 фіналу
 27.10. «Харчовик» (Одеса) — «Динамо» (Чернівці) — 1:0
 28.10. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Запоріжжя) — 4:1
 28.10. «Локомотив» (Харків) — «Сталь» (Маріуполь) — 15:0
 28.10. (Ужгород) — «Стахановець» (Сталіно) — п: в
 1/2 фіналу
 04-05.11. «Динамо» (Київ) — «Харчовик» (Одеса) — 2:2, 4:1
 05.11. /Київ/ «Локомотив» (Харків) — «Стахановець» (Сталіно) — 2:0
 Фінал
 08.11. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 0:1

1946 рік 
 51 команда (29.09–12.11).
 Офіційна назва: Кубок УРСР.
 Специфіка: у попередньому етапі взяли участь понад три сотні колективів, із-поміж яких 43 отримали пропуск до самого турніру, де з 1/8-ї в боротьбу вступила вісімка команд майстрів; лівий інсайд київського «Динамо» Павло Віньковатий забив у розіграші 10 м'ячів.

 Учасник турніру «Динамо» (Тернопіль)
 Перше коло
 29.09. Збірна м. Фастова — «Локомотив» (Київ) — 3:2
 29.09. «Динамо» (Львів) — «Більшовик» (Запоріжжя) — 5:2
 29.09. БО (Житомир) — «Спартак» (Чернівці) — 1:3
 29.09. «Портовик» (Одеса) — «Спартак» (Ізмаїл) — 6:0
 29.09. «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — «Динамо» (Херсон) — 3:0
 29.09. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — ВПС (Одеса) — 6:0
 29.09. «Стахановець» (Кадіївка) — «Сталь» (Макіївка) — 1:2
 29.09. «Динамо» (Суми) — «Дзержинець» (Харків) — 3:2
 29.09. «Динамо» (Ворошиловград) — «Сталь» (Маріуполь) — 2:1
 29.09. «Сільмаш» (Харків) — «Спартак» (Полтава) — 2:0
 29-30.09. «Динамо» (Рівне) — «Спартак» (Дніпропетровськ) — 5:5, +:– /1:1 до зупинки гри/
 03.10. «Спартак» (Дрогобич) — «Динамо» (Мукачеве) — +:– /неявка/
 Друге коло
 06.10. «Динамо» (Кіровоград) — «Спартак» (Київ) — 2:4
 06.10. «Сталь» (Ворошиловськ) — «Сталь» (Макіївка) — 1:4
 06.10. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Динамо» (Суми) — +:– /неявка/
 06.10. «Портовик» (Одеса) — «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — 0:1
 07.10. «Спартак» (Львів) — «Спартак» (Дрогобич) — 0:1
 08.10. «Сільмаш» (Харків) — Збірна м. Фастова — 1:0
 08-09.10. «Динамо» (Харків) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 2:2, 1:4
 09.10. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Спартак» (Київ) — 1:2
 …10. (Вінниця) — «Спартак» (Чернівці) — –:+ /програш, неявка або відмова/
 Третє коло
 13.10. «Динамо» (Львів) — «Динамо» (Рівне) — 7:1
 13.10. «Спартак» (Дрогобич) — «Динамо» (Луцьк) — 5:0
 17.10. «Динамо» (Ворошиловград) — «Авангард» (Краматорськ) — 4:1
 20.10. «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — «Спартак» (Чернівці) — 5:3
 1/8 фіналу
 20.10. «Локомотив» (Харків) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 4:0
 20.10. «Суднобудівельник» /Завод ім. Марті/ (Миколаїв) — «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — 2:1
 20.10. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Спартак» (Ужгород) — 1:2
 20.10. «Спартак» (Херсон) — «Спартак» (Дрогобич) — 2:1
 24.10. «Харчовик» (Одеса) — «Динамо» (Ворошиловград) — 7:1
 25.10. «Шахтар» (Сталіно) — «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — 4:0
 27.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Львів) — 2:0
 …10. «Спартак» (Київ) — «Сталь» (Дніпропетровськ) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 1/4 фіналу
 27.10. «Суднобудівельник» /Завод ім. Марті/ (Миколаїв) — «Локомотив» (Харків) — 1:4
 30.10. «Динамо» (Київ) — «Спартак» (Київ) — 5:1
 02.11. «Спартак» (Ужгород) — «Харчовик» (Одеса) — 2:1
 03.11. «Спартак» (Херсон) — «Шахтар» (Сталіно) — 1:2
 1/2 фіналу
 08.11. /Київ/ «Локомотив» (Харків) — «Спартак» (Ужгород) — +:– /неявка/
 08-09.11. «Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Сталіно) — 2:2, 2:1
 Фінал
 12.11. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 2:0

1947 рік 
 52 команди (21.09–09.11).
 Офіційна назва: Кубок УРСР.
 Специфіка: 39 клубів розпочали змагання з першого-другого кіл, 11 учасників другої групи чемпіонату Союзу стартували на третьому-четвертому, київське «Динамо» й харківський «Локомотив» дебютували вже з 1/4-ї; у фіналі серед запасних одеського «Харчовика» був голкіпер Олег Макаров.

 Перше коло
 21.09. «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — «Динамо» (Суми) — 10:1
 21.09. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Спартак» (Кривий Ріг) — 4:1
 21.09. «Спартак» (Дрогобич) — «Динамо» (Ужгород) — 1:4
 21.09. «Авангард» (Херсон) — «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — 1:2
 21.09. «Трактор» (Дніпропетровськ) — «Трактор» (Осипенко) — 3:1
 21.09. «Шахтар» (Кадіївка) — «Шахтар» (Червоногвардійськ) — 3:1
 21.09. «Сталь» (Ворошиловськ) — «Сталь» (Костянтинівка) — 5:0
 21.09. «Сталь» (Маріуполь) — «Дзержинець» (Ворошиловград) — 4:0
 21.09. (Житомир) — «Динамо» (Проскурів) — 4:0
 21.09. БО (Черкаси) — «Блискавка» (Київ) — 1:2
 21-22.09. «Динамо» (Чернігів) — «Динамо» (Полтава) — 2:2, 1:5
 21-22.09. «Буревісник» (Львів) — «Локомотив» (Рівне) — 1:1, 0:1
 Друге коло
 28.09. «Динамо» (Полтава) — «Трактор» (Дніпропетровськ) — 4:3
 28.09. «Динамо» (Станіслав) — «Локомотив» (Рівне) — 5:1
 28.09. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Сталь» (Маріуполь) — 3:2
 28.09. «Динамо» (Кіровоград) — (Житомир) — 4:0
 28.09. (Одеса) — «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — п: в
 28.09. «Сталь» (Ворошиловськ) — «Шахтар» (Кадіївка) — –:+ /програш, неявка або відмова/
 28.09. «Трактор» /ХТЗ/ (Харків) — «Блискавка» (Київ) — 4:1
 Третє коло
 05.10. «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — «Динамо» (Херсон) — +:– /1:1 після 1-го тайму/
 05.10. /Львів/ «Динамо» (Ужгород) — «Динамо» (Луцьк) — 5:1
 05.10. «Більшовик» (Мукачеве) — «Динамо» (Станіслав) — 7:0
 05.10. «Більшовик» (Запоріжжя) — «Сталь» (Дніпродзержинськ) — 3:1
 05.10. «Локомотив» (Ясинувата) — «Динамо» (Полтава) — 8:1
 Четверте коло
 12.10. «Спартак» (Херсон) — «Більшовик» (Запоріжжя) — 4:2
 12.10. «Авангард» (Краматорськ) — «Шахтар» (Сталіно) — 3:2
 12.10. «Локомотив» (Ясинувата) — «Сталь» (Дніпропетровськ) — 4:1
 12.10. «Динамо» (Ужгород) — «Спартак» (Львів) — 1:2
 12.10. «Більшовик» (Мукачеве) — «Спартак» (Ужгород) — 2:5
 12.10. «Суднобудівельник» /Завод ім. Марті/ (Миколаїв) — «Суднобудівельник» /Завод ім. 61 комунара/ (Миколаїв) — 5:0
 12.10. «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — «Дзержинець» (Харків) — 2:1
 П'яте коло
 19.10. «Спартак» (Херсон) — «Суднобудівельник» /Завод ім. Марті/ (Миколаїв) — 3:0
 19.10. «Динамо» (Кіровоград) — «Авангард» (Краматорськ) — 0:5
 19.10. «Спартак» (Львів) — «Спартак» (Ужгород) — 1:2
 19.10. «Локомотив» (Ясинувата) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — п: в
 1/4 фіналу
 26.10. «Спартак» (Херсон) — «Локомотив» (Харків) — 1:2
 26.10. «Динамо» (Київ) — «Динамо» /6-а райрада/ (Київ) — 6:0
 01.11. «Харчовик» (Одеса) — «Спартак» (Ужгород) — 1:0
 01.11. ОБО (Київ) — «Авангард» (Краматорськ) — –:+ /програш, неявка або відмова/
 1/2 фіналу
 02.11. «Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 4:1
 02.11. «Харчовик» (Одеса) — «Авангард» (Краматорськ) — 2:0
 Фінал
 09.11. «Динамо» (Київ) — «Харчовик» (Одеса) — 5:1

1948 рік 
 26 команд (03.10–26.10).
 Офіційна назва: Кубок УРСР.
 Специфіка: турнір пройшов без одного з топ-клубів, харківського «Локомотива», котрий боровся за найвищу групу чемпіонату Союзу; Комітет у справах фізкультури та спорту України наказом од 4 листопада нагородив гравців команд-фіналістів дипломами й жетонами, наставники отримали грамоти.

 Учасник турніру «Динамо» (Вінниця)
 Перше коло
 03.10. «Сталь» (Дніпропетровськ) — «Сталь» (Костянтинівна) — 5:2
 03.10. «Спартак» (Львів) — «Динамо» (Суми) — 5:1
 03.10. «Шахтар» (Сталіно) — ОБО (Київ) — 1:0
 03.10. «Локомотив» (Запоріжжя) — «Торпедо» (Одеса) — +:– /неявка/
 03.10. «Харчовик» (Одеса) — «Суднобудівельник» (Миколаїв) — 2:0
 03.10. «Сталь» (Дніпродзержинськ) — «Динамо» (Ужгород) — +:– /неявка/
 03-04.10. «Торпедо ХТЗ» (Харків) — «Динамо» (Ворошиловград) — 2:2, 5:2
 Друге коло
 10.10. «Динамо» (Київ) — «Спартак» (Ужгород) — 2:1
 10.10. «Спартак» (Львів) — «Торпедо ХТЗ» (Харків) — 4:1
 10.10. «Спартак» (Херсон) — «Сталь» (Дніпродзержинськ) — 1:0
 10.10. «Харчовик» (Одеса) — ВЧ 25750 (Київ) — 2:0
 10.10. «Більшовик» (Мукачеве) — «Авангард» (Краматорськ) — 6:2
 10.10. «Шахтар» (Кадіївка) — «Динамо» (Вознесенськ) — +:– /виграш, неявка або відмова/
 10-11.10. «Сталь» (Дніпропетровськ) — «Шахтар» (Сталіно) — 3:3, 1:3
 1/4 фіналу
 17.10. «Динамо» (Київ) — «Спартак» (Херсон) — 3:2
 18.10. /Київ/ «Шахтар» (Сталіно) — «Спартак» (Львів) — 2:1
 19-20-22.10. /Київ/ «Харчовик» (Одеса) — «Більшовик» (Мукачеве) — 2:2, 4:3 /опротестований/, 1:2
 20.10. /Київ/ «Локомотив» (Запоріжжя) — «Шахтар» (Кадіївка) — 5:1
 1/2 фіналу
 21.10. «Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Сталіно) — 1:0
 24.10. /Київ/ «Більшовик» (Мукачеве) — «Локомотив» (Запоріжжя) — 3:1
 Фінал
 26.10. «Динамо» (Київ) — «Більшовик» (Мукачеве) — 4:1

Протоколи фіналів

«Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 6:0 (2:0) 
 24 червня 1936 року (середа). 18.00. Київ. Стадіон «Динамо» ім. Балицького. 35000 глядачів.
 Суддя Романенко (Харків).
 «ДИНАМО», КИЇВ: Трусевич, Правовєров, Клименко, Тютчев, Кузьменко І., Путистін, Гончаренко, Шиловський, Шегоцький /к/, Комаров (Коротких, після 56-ї хвилини), Махиня. Тренер Товаровський.
 «ДИНАМО», ОДЕСА: Михальченко, Чистов (Мельник ?, 46), Табачковський, Хижников, Хейсон, Токар, Гичкін, Малхасов, Орєхов, Кравченко, Сосицький. Представник Коген А.
 Голи: Шиловський (7, 23, 53), Шегоцький (56), Коротких (5-й), Токар (6-й, автогол).

«Динамо» (Київ) — «Динамо» (Одеса) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) 
 18 травня 1937 року (вівторок). 18.00. Київ. Стадіон «Динамо» ім. Балицького. 25000 глядачів.
 Суддя Іоселевич (Харків).
 «ДИНАМО», КИЇВ: Трусевич, Правовєров, Клименко, Тютчев (Коротких, 46), Ліфшиць, Кузьменко І., Гончаренко, Шиловський, Шегоцький /к/, Комаров, Махиня. Тренер Товаровський.
 «ДИНАМО», ОДЕСА: Михальченко, Волін, Табачковський, Хижников, Хейсон, Токар, Гичкін (Калашников, після 68-ї хвилини), Малхасов, Орєхов, Борисевич, Сосицький. Тренер Бланк.
 Голи: Гончаренко (53), Шиловський (68), Махиня (94, 103) — Клименко (35, автогол), Орєхов (65, з пенальті).
 Вилучення: Табачковський, Хижников (обидва в додатковий час за рахунку 4:2).

«Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Київ) — 3:1 (1:0) 
 15 жовтня 1938 року (субота). 16.00. Київ. Стадіон «Динамо» ім. Єжова. 15000 глядачів.
 Суддя Чорнобильський (Київ).
 «ДИНАМО», КИЇВ: Ідзковський, Махиня, Клименко, Кузьменко І., Ліфшиць, Правовєров, Гончаренко, Шиловський, Лайко /к/, Комаров, Афанасьєв. Тренер Фомін Вол.
 «ЛОКОМОТИВ», КИЇВ: Кустовський, Радзивинович, Фомін К., Францев, Сухарєв, Балакін В., Галкін, Балакін М., Авраменко, Кузьменко Ф. /к/, Шацький. Тренер Швецов.
 Голи: Лайко (27, 76), Шиловський (84) — Шацький (73).
 Вилучення: Ліфшиць (у 2-му таймі за рахунку 1:0) — Авраменко (за рахунку 2:1).

«Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 2:0 (1:0) 
 17 жовтня 1944 року (вівторок). Київ. Республіканський стадіон ім. Хрущова.
 «ДИНАМО», КИЇВ: Ідзковський, Махиня (), Сухарєв, Балакін В., Хижников, Васильєв Д., Балакін М., Корчевський, Сєров, Калач, Віньковатий. Тренер Махиня.
 «ЛОКОМОТИВ», ХАРКІВ: Скороход, Безрук, Балацький, Іванов Вол. (), Головін, Усиков, Орлов, Гуркін, Худяков, Горохов, Пуценко. Тренер Бем.
 Голи: Віньковатий (34, 65).

«Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 0:1 (0:0) 
 8 листопада 1945 року (четвер). Київ. Стадіон «Динамо».
 «ДИНАМО», КИЇВ: Ідзковський, Васильєв С., Махиня /к/, Мельник М., Садовський А., Васильєв Д., Балакін М., Корчевський, Поварчук, Лерман, Сєров, Калач, Буригін (загальний склад). Тренер Корчебоков.
 «ЛОКОМОТИВ», ХАРКІВ: Скороход, Безрук, Хлистов, Балацький, Бутенко, Головін, Рогозянський, Усиков, Орлов, Гуркін /к/, Гусаров, Горохов, Теляк (не відомо, хто кого замінив). Тренер Грубер.
 Гол: Горохов (у середині 2-го тайму).

«Динамо» (Київ) — «Локомотив» (Харків) — 2:0 (2:0) 
 12 листопада 1946 року (вівторок). 14.30. Київ. Стадіон «Динамо». 20000 глядачів.
 Суддя Котов (Одеса).
 «ДИНАМО», КИЇВ: Зубрицький, Бобков, Махиня, Кузнєцов М. /к/, Шевцов, Садовський А., Рогозянський, Шевелянчик, Щанов, Жуков, Горохов, Віньковатий (не відомо, хто кого замінив). Тренер Ідзковський.
 «ЛОКОМОТИВ», ХАРКІВ: Скороход, Безрук, Хлистов, Бутенко, Головін, Усиков, Соловйов, Гуркін /к/, Гусаров, Сєров, Дашков. Тренер Кротов.
 Голи: Віньковатий (42, 45).

«Динамо» (Київ) — «Харчовик» (Одеса) — 5:1 (3:1) 
 9 листопада 1947 року (неділя). 14.00. Київ. Стадіон «Динамо». 12000 глядачів.
 Суддя Шаблинський (Київ).
 «ДИНАМО», КИЇВ: Зубрицький (Скрипченко, на початку 1-го тайму), Гершин, Рогозянський, Жиган, Принц, Севастьянов, Жилін, Дементьєв, Чаплигін, Віньковатий /к/, Дашков. Тренер Шегоцький.
 «ХАРЧОВИК», ОДЕСА: Близинський, Хижников /к/, Пуховський (Брагін, 87), Жосул, Чиркліс (Листов, 65), Богинський, Шумилов, Поварчук, Чубинський, Потапов, Черкаський. Тренер Фомін А.
 Голи: Чаплигін (7, 10), Дашков (20), Віньковатий (47), Дементьєв (49) — Потапов (34).

«Динамо» (Київ) — «Більшовик» (Мукачеве) — 4:1 (2:0) 
 26 жовтня 1948 року (вівторок). 15.00. Київ. Стадіон «Динамо». 7000 глядачів.
 Суддя Раздорожнюк (Одеса).
 «ДИНАМО», КИЇВ: Скрипченко, Бобков, Лерман, Жиган, Принц, Севастьянов, Гаврилюк, Жилін, Жуков, Фабіян, Віньковатий /к/, Пономарьов (не відомо, хто кого замінив). Тренер Натаров.
 «БІЛЬШОВИК», МУКАЧЕВЕ: Кривулін (Попп, на початку 2-го тайму), Годничак, Егерварі, Понєвич /к/, Кауер, Надь, Ціцей, Брижак, Грабчак (не відомо, на кого замінений у 1-му таймі), Кул, Кайнц, Гайлик. Тренер Сабо К.
 Голи: Жилін (16, 44), Пономарьов (46), Віньковатий (78) — Егерварі (83, з пенальті).

На відео 
У листопаді 2020 року на одному з каналів у YouTube з’явилися два відеоролики з фрагментами про фінальні матчі Кубка Радянської України 1946 та 1948 років  . Оригінали роликів зберігаються в Центральному державному кінофотофоноархіві України.

Див. також 
 Всеукраїнська Чаша
 Динаміада УСРР з футболу
 Кубок УРСР з футболу
 Суперкубок УРСР з футболу
 Чемпіонат Радянської України з футболу
 Кубок України з футболу
 Мистецтво ЗУЗ

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 10 лютого 2009 року, № 18, с. 6-7
 Газета «Український футбол» за 19 лютого 2009 року, № 24, с. 4
 Газета «Український футбол» за 25 лютого 2009 року, № 27, с. 6
 Газета «Український футбол» за 31 березня 2009 року, № 45, с. 6-7
 Газета «Український футбол» за 19 квітня 2013 року, № 32, с. 4-5
 Газета «Український футбол» за 29 травня 2013 року, № 45-46, с. 6
 Газета «Український футбол» за 11 червня 2013 року, № 50, с. 8
 Газета «Український футбол» за 17 грудня 2013 року, № 103, с. 5
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2013 року, № 104, с. 5
 Газета «Молодь України» за 25 грудня 2013 року, спецвипуск, с. 4-5

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір у Бюлетені Федерації футболу України 1969 року 
 Раритетні футбольні документи з архівних установ Києва (слайди) 
 А чи знаєте ви, що розіграшу Кубка України скоро виповниться 80 років? 
 Матчі Кубка УРСР: чернетка 
 Інформація про Кубок Радянської України на сайті «Мислене древо» 
 Інформація про Кубок Радянської України у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Кубок УРСР з футболу